Tuscaloosa – miasto w stanie Alabama
 Hrabstwo Tuscaloosa – hrabstwo w stanie Alabama
 USS „Tuscaloosa” (CA-37) – okręt US Navy
 Tuscaloosa – wódz indiański